Österrikes landslag i innebandy kan betyda:

Österrikes damlandslag i innebandy
Österrikes herrlandslag i innebandy